Perivóli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Perivólion- PREVALE, ort, Västra Makedonien, Nomós Grevenón, 
 Perivóli (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Perivóli (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar